Алекс Нешић (; Калифорнија, Санта Барбара, 17. април 1976) је амерички глумац српског порекла.

Биографија 
Алекс Нешић је рођен 17. априла 1976. године у Санта Барбари, у Калифорнији. Његов отац Слободан Нешић је био кошаркаш играо је за Кошаркашку репрезентацију Југославије 1950, затим се одселио у Антиб и играо за Француску, где је упознао његову мајку која је била француска балерина.

Пре глуме се бавио манекенством. Најпознатији је по телевизијској серији Спавачи. Његова супруга Мелиса је глумица.

Филмографија 

|-
|1998.||||Unhappily Ever After||||
|-
|2000.||||Felicity||||
|-
|2001.||||Angel||||
|-
|2002.||||As If||||
|-
|2002.||||High Crimes||||
|-
|2002.||||Van Wilder||||
|-
|2002.||||Journey Into Night||||
|-
|2002.||||Crossing Jordan||||
|-
|2003.||||JAG||||
|-
|2003.||||What Boys Like||||
|-
|2004.||||Malibu Eyes||||
|-
|2005.||Истражитељи из Мајамија||CSI: Miami||||
|-
|2005.||||Socom 3: U.S. Navy Seals||||
|-
|2005.||Спавачи||Sleeper Cell||Кристијан||
|-
|2006.||||NCIS||Алекс||
|-
|2007.||||Say It in Russian||||
|-
|2008.||||Drifter||||
|-
|2008.||||Eleventh Hour||||
|-
|2007—2009.||||Dirty Sexy Money||||
|-
|2009.||||From Mexico with Love||Роберт||
|-
|2009.||||Flicker||||
|-
|2010.||||Point of Envy||||
|-
|2010.||||In Fidelity||Адам/Петар||
|-
|2010.||||Undercovers||||
|-
|2011.||||Final Sale||||
|-
|2012.||Место злочина: Њујорк||CSI: NY||||
|-
|2012.||Вегас||Vegas||||
|}

Референце

Спољашње везе 

 
 

Рођени 1976.
Амерички глумци
Срби у Америци